Казарь — название населённых пунктов в России:

 Казарь — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Казарь — село в Залегощенском районе Орловской области.
 Казарь — село в Рязанском районе Рязанской области.

Другое 
 Казари — река на территории Эстонии.

См. также 
 Казарка
 Казарки